Löck oder Loeck ist der Familienname folgender Personen:

 Carsta Löck (1902–1993), deutsche Schauspielerin
 Georg Löck (1782–1858), deutscher Rechtsanwalt
 Hans-Werner Loeck (1925–2021), deutscher Diplomat
 Melina Loeck (* 2000), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Lock (Begriffsklärung)